Повіт Ніїкава
Повіт Нака-Ніїкава
Повіт Сімо-Ніїкава